Minion («esbirro», «lacayo», «sirviente» o «secuaz» en inglés) puede referirse a:
 Minions, personajes de la franquicia cinematográfica Despicable Me;
Minions, una precuela de la película Despicable Me 
 Minion, un personaje de DC Comics, miembro de los Teen Titans;
 Minion, un tipo de letra.
 Minion, servil en la película de Dreamworks, Megamente
 '''minion la mejor película